Snake Eyes (« les yeux de serpent » en français) peut désigner :

 Snake Eyes est un personnage de la franchise G.I. Joe ;
 Snake Eyes est une marque de matériel de golf ;
 Snake Eyes est le nom d'une prise de catch.
 Snake Eyes est le nom d'une chanson du groupe The Alan Parsons Project (album : The Turn of a Friendly Card)

Cinéma 
 Snake Eyes, film réalisé par Abel Ferrara, avec Harvey Keitel et Madonna, sorti en 1993 ;
 Snake Eyes, film réalisé par Brian De Palma, avec Nicolas Cage, sorti en 1998, sans aucun rapport avec le précédent.
 Snake Eyes ou Snake Eyes: G.I. Joe Origins, film américain réalisé par Robert Schwentke, sorti en 2021.

Homonymie de titre